Martin House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Martin House (Clark County, Kentucky), ID-Nr. 79003591
 Martin House (Muhlenberg County, Kentucky), ID-Nr. 85001900
 Martin House (Shelby County, Kentucky), ID-Nr. 88002937
 Martin House (Louisiana), ID-Nr. 93000832
 Martin House (Massachusetts), ID-Nr. 74000365
 Martin House (Ohio), ID-Nr. 79001859
 Martin House (Tennessee), ID-Nr. 72001227

Siehe auch:
 Martin House and Farm, ID-Nr. 78000437
 Darwin D. Martin House, Prairiehaus nach einem Entwurf von Frank Lloyd Wright